Sanniki est le nom :

Toponymie

 de la gmina de Sanniki, dans le powiat de Gostynin, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Sanniki, chef-lieu de cette gmina
 du village de Sanniki, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Sanniki, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Sanniki, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie